Михаил Ильич Головнин — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в 1911 году в деревне Сапегино. Член КПСС.

С 1932 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1932—1973 гг. — красноармеец, на командных должностях в Рабоче-Крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, помощник начальника штаба БТ и МВ 31-й армии, начальник штаба БТ и МВ 26-й армии, на командных должностях в Советской Армии, начальник штаба Московского военного округа.

Делегат XXIV съезда КПСС.

Умер в Москве в 2000 году.

Ссылки 
 УПК
 Головнин 

Генерал-лейтенанты (СССР)
Делегаты XXIV съезда КПСС